Чемпіонат Шотландії з футболу 1953—1954 — 57-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 5 вересня 1953 та фінішував 16 квітня 1954. Після шістнадцятирічної перерви свій двадцятий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1954
Шотландія
Шотландія